Queja puede referirse a:
Lamento, expresión de dolor, pena o sentimiento.
Resentimiento
Sufrimiento
Acusación, particularmente la que se hace ante juez o tribunal competente, ejecutando en forma solemne y como parte en el proceso la acción penal contra los responsables de un delito.
Libro de quejas o reclamaciones de un establecimiento
Recurso de queja, el que interponen los tribunales contra la invasión de atribuciones por autoridades administrativas, y en general, el que los interesados promueven ante un tribunal o autoridad superior contra la resistencia de un inferior a admitir una apelación u otro recurso.
Cuadernos de quejas, memoriales previos a los Estados Generales, particularmente los de 1789, antes de la Revolución francesa.